

Sigle 
 Telecapri Sport – emittente televisiva campana
 Tele Centro Sicula – emittente televisiva nissena
 Tele Costa Smeralda – emittente televisiva sarda
 Thermal Control System – in italiano, Sistema di Controllo Termico
 Traction Control System – sistema di controllo della trazione
 Touring Club Svizzero – associazione di automobilisti
 Sonografia transcranica

Codici 
 TCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Truth or Consequences (Stati Uniti d'America)
 tcs – codice ISO 639-3 della lingua torres strait creole